De CECAFA Cup 1988 was de 15e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Confederation of East and Central Africa Football Association). Het toernooi duurde van 6 tot en met 19 november 1988 en werd gehouden in Malawi. Het thuisland won het toernooi voor de derde keer in de geschiedenis door in de finale Zambia te verslaan (3–1). Kenia werd derde.

Deelnemers

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

In de 107e minuut gestaakt bij 0–0 vanwege stroomuitval.

Troostfinale

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 1988 op rsssf

Voetbal in 1988
Voetbal in Malawi
CECAFA Cup
Sportevenement in Malawi